Сукачёв — русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Сукачёв, Вячеслав Викторович (род. 1945) — советский писатель.

Топоним 
 Сукачев — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область

См. также 
 Сухачёв